Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hugo Armando che ha battuto in finale Torsten Popp 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Tomáš Cakl (quarti di finale)
 Assente

 Ivo Klec (primo turno)
 Rainer Eitzinger (primo turno)
 Hugo Armando (Campione)
 Jan Mertl (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2006